Billwiller ist der Name von

 Arnold Billwiller (1850–1928), Schweizer Brauereiunternehmer
 Johann Jakob Laurenz Billwiller (auch Johann Jakob Lorenz Billwiller 1779–1832), Schweizer Maler und Graveur
 Robert Billwiller (1849–1905), Schweizer Meteorologe

Siehe auch: Billwil (Namensbedeutung siehe dort)